Sankt Mikaels församling kan avse:

 S:t Mikaels församling, Stockholms stift – en församling i Huddinge-Botkyrka kontrakt i Stockholms stift
 Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn – en kyrka huvudsakligen för estlandssvenskar
 S:t Mikaels församling, Sundsvall – en församling i Koptisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
Sankt Mikaels församling, Visby stift - en medeltida församling i Visby

Se även
Sankt Mikael
Sankt Mikaels kyrka